Караконовски може да се отнася за:

 Борис Караконовски (1832–1897), български историк, етнограф и картограф
 Васил Караконовски (1840–1905), български лекар и общественик
 Маринчо Караконовски (1850–1920), български търговец и дарител
 Христофор Караконовски (1861–1938), български офицер, подполковник